Майк Ван Рин (; 14 мая 1979, Лондон, Онтарио) — бывший канадский хоккеист, защитник. В 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» как ассистент главного тренера.

На драфте НХЛ 1998 года был выбран в 1 раунде под общим 26 номером командой «Нью-Джерси Девилз». 30 июня 2000 года как свободный агент подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». 11 марта 2003 года обменян во «Флориду Пантерз».

Статистика

Клубная статистика

Ссылки 
Статистика на сайте Internet hockey database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Сарния Стинг»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады